Дьёрдь (, «Георгий») — венгерские имя и фамилия. На территории современных Украины и Молдавии дали распространение фамилиям Диордь, Диордиев, Диордица, Диордийский, Диордийчук и др. Известные носители:

Фамилия 
 Дьёрдь, Адам (род. 1982) — венгерский музыкант и мини-футболист.
 Дьёрдь, Моника (род. 1982) — румынская лыжница, участница Олимпийских игр в Турине и Ванкувере.
 Дьёрдь, Пал (1893—1976) — американский биохимик, диетолог и педиатр.

Имя 
 Дьёрдь I Ракоци (1593—1648) — трансильванский князь (1630—1648).
 Дьёрдь II Ракоци (1621—1660) — трансильванский князь (1648—1657, 1659—1660).